Joseph Allard ist der Name folgender Personen:

* Joseph Allard (Fiddler) (1873–1947), kanadischer Fiddle-Spieler und Komponist
 Joseph Allard (Saxophonist) (1910–1991), US-amerikanischer Saxophonist und Klarinettist